Абанг:
  — район в округе Карангасем, Индонезия;
  — остров в Индонезии;
  — малайский политический деятель, губернатор штата Саравак;
  — индуистский храм на острове Ява, Индонезия;
 Абанг — гора на острове Бали в Индонезии.

См. также 
 Абанг Аку — вымышленное существо, якобы обитающее на западе Индии.